Sosnovka kan syfta på:

Geografi

Belarus 

 Sosnovka (vattendrag i Belarus), Mahiljoŭs voblast,

Kirgizistan 

 Sosnovka (ort i Kirgizistan), Tjüj, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Kirgizistanförgreningar